Rimlig rar rimlig rå er et kompilationsalbum med musik af danske hiphop- og alternativ rock-bands, der blev udgivet i 1996 af DR's Børneradio.

Spor

Eksterne henvisninger 
Rimlig rar rimlig rå på Discogs

Album fra Danmark
Opsamlingsalbum fra 1996